Hargrove ist der Familienname folgender Personen:

 Abigail Hargrove (* 1999), US-amerikanische Kinderdarstellerin
 Ernest T. Hargrove (1870–1939), englisch/US-amerikanischer Rechtsanwalt und Theosoph
 Linda Hargrove (1949–2010), US-amerikanische Sängerin
 Roy Hargrove (1969–2018), US-amerikanischer Jazz- und Funk-Trompeter
 Scott Hargrove (* 1995), kanadischer Automobilrennfahrer